Ђулекаре је насеље у Србији у општини Медвеђа у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 68 становника (према попису из 2002. било је 117 становника).

Демографија 
У насељу Ђулекаре живи 89 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,0 година (41,1 код мушкараца и 45,0 код жена). У насељу има 42 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,79.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Медвеђа
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији